Переділка (річка) — річка в Корюківському районі Чернігівської області.
 Пере́ділка — легка перегородка.

Див. також 
 Перебірка